Зоя може да се отнася за:

 Зоя – женско име;
 Зоя – роман от американската писателка Даниел Стийл;
 Зоя – съветски филм от 1944 г.

Личности с име Зоя 
 Зоя (ок. 978 – 1050) – византийска императрица, дъщеря на Константин VIII и императрица на Византия със сестра си Теодора;
 Зоя Карбонопсина – византийска императрица, майка на Константин VII Багренородни;
 Зоя Космодемянская (1923 – 1941) – съветска партизанка, Герой на Съветския съюз;
 Зоя Яшченко – украинска певица;